Национальная лига Англии 2017/18 (официальное название — Vanarama National League) — третий сезон Национальной лиги под её текущим названием, 14-й сезон турнира, состоящего из трёх дивизионов и 39-й сезон с момента создания турнира. Представляет собой 5-й (Национальная лига) и 6-й (Северный и Южный дивизионы Национальной лиги) уровни в системе футбольных лиг Англии.

Чемпион Национальной лиги и один победитель плей-офф выходит в Лигу 2.

Национальная лига

Турнирная таблица

Плей-офф

Квалификационный раунд

Полуфиналы

Финал

Результаты матчей

Северная Национальная лига

Плей-офф

Результаты матчей

Южная Национальная лига

Плей-офф

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2017
Национальная лига